Arthur Roberts (1852-1933) est un comédien britannique.
 Arthur Roberts est un acteur américain.
 Arthur Roberts (1890-1961) est un monteur américain.